Edward Coote Pinkney – poeta, giornalista e marinaio statunitense
 Eyre Coote – militare britannico
 Robert Coote – attore britannico
 Robert Coote – ammiraglio britannico
 Richard Coote, I conte di Bellomont – nobile e politico britannico

Pagine correlate 
 Coot